La Société du Figaro est la filiale du Groupe Figaro qui édite notamment le quotidien Le Figaro.

Données financières 
Les chiffres clés du bilan 2016.

Voir aussi

Articles connexes 

 Groupe Figaro
 Le Figaro

Références 

Groupe de presse ayant son siège en France
Le Figaro